Acetatna tiokinaza ima više značenja.

 Acetat-KoA ligaza, enzim
 Acetat-KoA ligaza (formira ADP), enzim

ЕЦ 6.2.1